Емил Георгиев може да се отнася за:
 Емил Георгиев (1910 – 1982) – български литературовед, академик
 Емил Георгиев (1926 – 1992) – български диригент, композитор, преподавател ВНИМАНИЕ! В тази статия има смесване на информацията за 2 лица, вж. Беседа.
 Емил Георгиев (1948 – 2017) – български лекар, пластичен хирург, доцент
 Емил Георгиев (р. 1951) – български политик, лидер на Политически клуб „Екогласност“
 Емил Георгиев – български певец от група „Киора“